Денис Ромбальдони (; род. 14 марта 1989, Пезаро) — итальянский шахматист, международный мастер (2008).

В составе сборной Италии участник 3-х Олимпиад (2006—2010; в 2006 за 2-ю сборную) и 17-го командного чемпионата Европы (2009) в Нови-Сад.

Таблица результатов

Ссылки 

 

Шахматисты Италии